Márcio Okayama (São Paulo, 15 de dezembro de 1971) é um guitarrista e compositor brasileiro, professor da escola de guitarra IG&T (Instituto de Guitarra e Tecnologia).

Como guitarrista e produtor tocou e gravou ao lado de renomados instrumentistas e bandas, como Stu Hamm, Mozart Mello, Kiko Loureiro, Edu Ardanuy e Sérgio Buss, entre outros. Já participou de mais de 25 discos, entre eles o G.U.I.T.A.R, uma coletânea com os principais nomes da EM&T, e uma participação no disco do Eterna Ephifanhy, que repercutiu no exterior e lhe rendeu uma excelente crítica no site Gospel Maniac. Foi destaque também em sites estrangeiros como o inglês Truth in Shredin e o japonês We are funky chicken.

Desde 2002 é produtor de trilhas sonoras, tendo produzido diversas vinhetas para rádios.

Em 2006, o guitarrista lançou seu primeiro disco solo, Márcio Okayama, com 11 músicas autorais. O álbum foi eleito o lançamento do ano pelo site Tocando Guitarra, além de ceder uma faixa para o filme SP - 32, sobre a revolução constitucionalista.

Guitarristas do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Bandas e músicos de rock instrumental
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência japonesa